Scheiko ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Scheiko (* 1989), kasachischer Geher
 Maxim Nikolajewitsch Scheiko (* 1988), russischer Gewichtheber